Ла Окотера има више значења:

 Ла Окотера (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Окотера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Окотера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Окотера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Окотера (Сан Пабло Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Окотера (Теотитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Окотера (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Окотера, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику